Talliéré peut désigner :
 Talliéré-Ikori, une localité du département de Nako au Burkina Faso
 Talliéré-Sagnon, une localité du département de Nako au Burkina Faso
 Talliéré-Sawar (ou Talliéré-Saouar), une localité du département de Nako au Burkina Faso